Die PDC World Youth Championship 2020 war eine Jugendweltmeisterschaft im Dartsport und wurde am 28. September und am 29. November 2020 zum zehnten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort aller Partien bis zum Finale war das Metrodome in Barnsley. Das Finale fand im Rahmen der Players Championship Finals in der Ricoh Arena in Coventry statt.

Den Sieg und damit die Teilnahme an der PDC World Darts Championship 2021 sicherte sich Bradley Brooks welcher im Finale Joe Davis mit 6:5 legs schlagen konnte.

Format 
Am Turnier nahmen insgesamt 96 Teilnehmer teil. Diese traten zunächst in 32 Gruppen mit je 3 Teilnehmern gegeneinander an. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die K.-o.-Phase.
In der Gruppenphase wurde nach dem Modus best of 9 legs gespielt. In der K.-o.-Runde wurde jedes Spiel im best of 11 legs-Modus ausgetragen.

Preisgeld 
Das Preisgeld betrug insgesamt £ 60.000. Es verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Qualifiziert für das Turnier waren die 17 Spieler der PDC Order of Merit, welche unter 23 Jahre alt waren, die Top 76 der Development Tour Order of Merit sowie 3 International Qualifiers.
PDC Order of Merit
  Jeffrey de Zwaan
  Martin Schindler
  Harry Ward
  Ted Evetts
  Geert Nentjes
  Niels Zonneveld
  William Borland
  Callan Rydz
  Ryan Meikle
  Bradley Brooks
  Jitse van der Wal
  Lewis Williams
  Brian Raman
  Nathan Rafferty
  Dom Taylor
  Kevin Doets
  Maikel Verberk

PDC Development Tour Order of Merit
<li value=18>  Keane Barry
  Berry van Peer
  Damian Mol
  Joe Davis
  Keelan Kay
  Rhys Griffin
  Sebastian Białecki
  Lee Lok Yin
  Owen Roelofs
  Adam Gawlas
  Jaikob Selby-Rivas
  Lewis Pride
  Rusty-Jake Rodriguez
  Jack Main
  Gian van Veen

PDC Development Tour Order of Merit
  Thomas Lovely
  Liam Meek
  Joshua Richardson
  Daan Bastiaansen
  Jarred Cole
  Jamai van den Herik
  Kevin Troppmann
  Danny van Trijp
  Henk Snijder
  Reece Colley
  Marcus Tommaso Brambati
  John Brown
  Nathan Girvan
  Kalem Marsh
  Mikey Rees
  Justin Smith
  Keith O’Neill
  Cameron Doyle
  Henry Cutting
  Lewis Gurney
  Ole Holtkamp
  Moreno Blom
  Sven Hesse
  Luke Colwill
  Levy Frauenfelder
  Ben Cheeseman
  Josh McCarthy
  Robin Beger
  Bertus Herks
  William Blackwell
  Charlie Symons
  James Beeton

PDC Development Tour Order of Merit
  Brad Phillips
  Bradley Halls
  Owen Maiden
  George Killington
  Roman Benecký
  Ben McCaffery
  Jack Kirtland
  Maartendirk Woord
  Brent Plaisier
  Adam Paxton
  Sam Coenders
  Aaron Ayres
  Callum Wildridge
  Daniel Perry
  Timo van den Elshout
  Michael Poole
  Egor Tvorogov
  Vilem Sedivy
  Fred Box
  Jack Male
  Jurjen van der Velde
  Alec Small
  Ryan Payne
  Scott Hope
  Joshua Lloyd
  Thomas Cromwell
  Connor Pickett
  Henry Reddin
  Justin Hewitt

Sieger des International Qualifier
  Sean Negrette
  Nathan Potter
  Man Lok Leung

Gruppenphase 
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Gruppe 10

Gruppe 11

Gruppe 12

Gruppe 13

Gruppe 14

Gruppe 15

Gruppe 16

Gruppe 17

Gruppe 18

Gruppe 19

Gruppe 20

Gruppe 21

Gruppe 22

Gruppe 23

Gruppe 24

Gruppe 25

Gruppe 26

Gruppe 27

Gruppe 28

Gruppe 29

Gruppe 30

Gruppe 31

Gruppe 32

K.-o.-Phase

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

PDC World Youth Championship
Dartveranstaltung 2020
Dartwettbewerb in Minehead